Кэ́ри Уо́лгрен (; ) — американская актриса кино, телевидения, театра и озвучивания, сыгравшая и озвучившая более 230 персонажей. Одна из наиболее известных работ на телевидении — роль Хелен из телесериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» (2010—2011).

Карьера 
В игре Final Fantasy XII (английская версия) озвучила принцессу Ашелию (Аше).

Трижды (в 2013, 2016 и 2018 годах) признавалась актрисой озвучивания года по версии Behind the Voice Actors Awards.

За свою карьеру приняла участие в работе более чем над 450 фильмами, сериалами и компьютерными играми. В 2019 году озвучила роль Китаны и Милины в игре Mortal Kombat 11.

Избранные роли

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актрисы